Un domaine est l'ensemble des maisons, des dépendances et des terres agricoles qui entourent les jardins et les terrains d'une très grande propriété, comme une maison de campagne ou un hôtel particulier.

Domaine territorial 
Dans le monde féodal du Moyen Âge, le domaine est une circonscription territoriale administrée par la personne portant le titre assimilé :
 Duché, administré par un duc ;
 Comté (domaine) administré par un comte ;
 Vicomté : administrée par un vicomte.

Informatique 

 Dans les logiciels de la compagnie Microsoft, un domaine est l'ensemble des ordinateurs partageant des informations d'annuaire.
 Dans le système de noms de domaine, un domaine est un ensemble d'ordinateurs connectés à Internet.
 Dans le système de noms de domaine, un nom de domaine internationalisé est un nom de domaine contenant des caractères non ASCII

Mathématiques 

 Le domaine d'une fonction est le sous-ensemble de son ensemble de départ dont les éléments ont une image.
 En analyse, le terme «  » désigne un ouvert connexe d'un espace euclidien.
 Le domaine effectif d'une fonction à valeurs dans la droite réelle achevée  est l'ensemble des points où elle ne prend pas la valeur .
 La théorie des domaines est une branche des mathématiques utilisée principalement en informatique théorique.

Biologie 
 Le domaine est le plus haut niveau de classification des êtres vivants.
 en structure des protéines, les domaines sont des régions particulières de la protéine, la particularité pouvant être due à la composition en acide aminés, la structure tridimensionnelle ou la fonction biologique (Domaine de liaison à l'ADN).

Toponymes 

 Les Trois-Domaines, une commune
 Saint-Dizier-les-Domaines, une commune
 Rivière du Domaine, un affluent de la rivière Chaudière (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans la MRC de La Nouvelle-Beauce, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.

Voir aussi 

 
 Domaine viticole
 Domaine royal français
 Domaine Biltmore
 Domaine congéable
 Domaine militaire à Maurice
 Domaine musical
 Domaine public, un hebdomadaire romand
 Domaine de Chantilly
 Ax 3 Domaines
 Le Domaine-du-Roy
 Le Domaine des dieux
 Grand-Domaine, station de ski alpin de Valmorel
 Domaine, film de Patric Chiha sorti en 2009.
 Le Domaine perdu, film de 2005

Homonymie
Homonymie de titre